Tamang steht für:
 Tamang, eine ethnische Gruppe
 Tamang (Sprache), Dialektcluster obiger Ethnie

Tamang ist der Familienname folgender Personen:
 Bhim Bahadur Tamang (1933–2012), nepalesischer Politiker
 Nangsal Tamang (* 1987), nepalesische Badmintonspielerin
 Prem Singh Tamang (* 1968), indischer Politiker
 Ratnajit Tamang (* 1993), nepalesischer Badmintonspieler
 Sara Devi Tamang (* 1984), nepalesische Badmintonspielerin